Mitchell Krueger e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Christian Harrison / Peter Polansky hanno sconfitto JC Aragone / Nicolás Barrientos con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale)
  Dennis Novikov /  Gonçalo Oliveira (primo turno)

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (primo turno)
  Christian Harrison /  Peter Polansky (campioni)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez /  Nick Chappell (primo turno)
  Oliver Crawford /  Sam Riffice (quarti di finale)

  Jack Vance /  Tennyson Whiting (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orlando Open II 2021